Mændenes 81 kg konkurrence i judo ved sommer-OL 2020 i Tokyo blev afholdt den 27. juli 2021 på Nippon Budokan.

Resultater

Finale

Referencer 

Judo under sommer-OL 2020